Quassunnguup Kuua bezeichnet:
 Quassunnguup Kuua (Fluss, Innerit Kuuat), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Quassunnguup Kuua (Fluss, Qooqqut Kuuat), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland